Арпат — річка на південно-східному березі Криму
 Арпат — назва села Зеленогір'я Алуштинської міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року